Centreville (centre-ville) est le nom de plusieurs lieux en Amérique du Nord :

Centreville (Nouveau-Brunswick)
Centreville (Nouvelle-Écosse)
Centreville (Ontario)

Centreville (Alabama)
Centreville (Illinois)
Centreville (Maryland)
Centreville (Michigan)
Centreville (Mississippi)
Centreville (Virginie)

Voir aussi